Irrenbach ist ein Gewässername:

 Irrenbach (Eyach), linker Zufluss der Eyach bei Pfeffingen, Stadt Albstadt, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Irrenbach (Krettenbach), rechter Zulauf des Krettenbachs bei Wäschenbeuren, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg, der in den Marbach mündet
 Irrenbach (Rippbach), rechter Oberlauf des Rippbachs bei Bundorf, Landkreis Haßberge, Bayern, der dort in die Baunach mündet